Карбовское — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Карбовское — деревня в Березинском районе Минской области.

Украина 
 Карбовское — посёлок в Гайсинском районе Винницкой области.